

Personnalités 
 Arthur Crabtree, directeur de la photographie et réalisateur britannique
 Eorl Crabtree, joueur anglais de rugby à XIII
 Jimmy Crabtree, ancien footballeur anglais
 Michael Crabtree, joueur américain de football américain
 Robert H. Crabtree, chimiste britannique, naturalisé américain
 William Crabtree :
 William Crabtree (1610 - 1644), un astronome anglais.
 William Crabtree (1905 - 1991), un architecte anglais.

Chimie  
 Catalyseur de Crabtree

Lieux 
 Crabtree, une municipalité du Québec.

Crabtree